Melolo steht für:

 Melolo (Umalulu), ein Ort im indonesischen Distrikt Umalulu, Ostsumba
 Melolo (Fluss), ein Fluss in Ostsumba